Fünf Schiffe und zwei Marinebasen der britischen Royal Navy hießen HMS Temeraire bzw. nur Temeraire:

 Die erste Temeraire war ein französisches Linienschiff mit 74 Kanonen; es wurde 1759 von den Briten nach der Seeschlacht bei Lagos am 19. August 1759 übernommen und 1784 wieder verkauft. Es trug noch nicht das Präfix HMS für His/Her Majesty Ship, das erst 1789 eingeführt wurde.
 Die zweite HMS Temeraire, war ein Kutter bzw. eine Schebecke mit sechs Geschützen, ursprünglich der französischen Marine, die 1795 von HMS Dido im Mittelmeer gekapert wurde. Sie war 1793 als Révolutionaire in Dienst gestellt und 1794 umbenannt worden. 1803 wurde sie von der Royal Navy zum Abbruch verkauft.
 Die dritte HMS Temeraire, ein Linienschiff mit 98 Kanonen, wurde 1798 auf Kiel gelegt. Bei der Schlacht von Trafalgar 1805 lief sie als zweites Schiff hinter der HMS Victory in der Kiellinie. Berühmt wurde das Schiff durch seine Darstellung auf zwei Gemälden William Turners, insbesondere Die letzte Fahrt der Temeraire (englischer Originaltitel The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up) von 1838. Das Gemälde zeigt, wie dieses Symbol der britischen Seeherrschaft von einem Dampfer zum Abwracken geschleppt wird. Durch den Vulkanstaub des 1815 ausgebrochenen Tambora ergaben sich seinerzeit bei Sonnenauf- und -untergängen die im Bild dargestellten charakteristischen Himmelsfarben.
 Die vierte HMS Temeraire war ein stählernes, schraubengetriebenes Schiff. Sie war mit zwei Kanonen auf Verschwindlafetten ausgerüstet. Die Kiellegung erfolgte 1876. Sie war mehrere Jahre Teil der britischen Mittelmeerflotte und nahm an der Bombardierung von Alexandria 1882 teil. Nach mehreren Umbenennungen und Umnutzungen (1904: Indus II, 1915: Akbar) wurde sie 1921 verkauft.
 Die fünfte HMS Temeraire war ein Schlachtschiff der Bellerophon-Klasse; die Kiellegung erfolgte 1907, 1921 wurde sie zum Abwracken verkauft.
 Ein 42.500-Tonnen-Schlachtschiff der Lion-Klasse sollte als sechste Temeraire gebaut werden; die Planungen wurden aber 1939 gestoppt und der Bau wurde nicht ausgeführt.
 Von 1955 bis 1960 trug ein Upper Yardmen Trainingslager in Port Edgar, South Queensferry, Schottland, den Namen HMS Temeraire.
 Seit 1971 trägt das 1910 gegründete Directorate of Naval Physical Training and Sport (DNPTS) in Portsmouth den Traditionsnamen HMS Temeraire.

Zum Namen
 Französische Schiffsklasse: Téméraire-Klasse (über 100 Schiffe des Typs).
 Bedeutung: frz. Wort für Kühnheit / Furchtlosigkeit, im Sinne von wagemutig

Einzelnachweise 

Schiffsname der Royal Navy
Militärschiff (Königreich Großbritannien)